Mortierellales és un ordre de fongs. Inclou com a única família la Mortierellaceae, la qual inclou només dos gèneres, Herpocladium i Mortierella (Schröter, 1893; Fischer, 1892).

Referències

Enllaços externs 

 http://www.uniprot.org/taxonomy/214503

Fongs